1984 steht für:
 die natürliche Zahl 1984
 das Jahr 1984
 1984 (Roman), Roman von George Orwell; darauf basierend:
 1984 (1954), Fernsehfilm von Rudolf Katscher aus dem Jahr 1954
 Neunzehnhundertvierundachtzig, Spielfilm aus dem Jahr 1956
 1984 (1984), Spielfilm aus dem Jahr 1984
 1984 (Oper), Literaturoper aus dem Jahr 2005
 1984 (For the Love of Big Brother), ein Musikalbum der Eurythmics
 1984 (Werbespot), ein Werbespot von Apple
 1984 (Band), französische Band

Siehe auch:
 MCMLXXXIV